From (SQL), een clausule in programmeertaal SQL
FromSoftware, een Japans videospelbedrijf
From (televisieserie), Amerikaans televisieserie uit 2022
of
Friedrich Wilhelm Theodor From (1787-1857), Pruisische luitenant-generaal
Martin Severin From (1828-1895), Deense schaakmeester
Isak From (1976), Zweeds politicus, sociaal-democraat
Jan From (1955), Zweeds hoogspringer